Zimin – wieś w Polsce
 Zimin – chutor w Rosji, w osiedlu wiejskim Czichaczowskoje rejonu bieżanickiego w obwodzie pskowskim

Osoby o tym nazwisku:
 Gieorgij Zimin – radziecki dowódca wojskowy i polityk
 Jewgienij Zimin – radziecki i rosyjski hokeista, trener oraz komentator sportowy, olimpijczyk
 Maksim Zimin – rosyjski kierowca wyścigowy
 Michaił Zimin – radziecki aktor filmowy, teatralny i głosowy
 Nikołaj Zimin – radziecki polityk i funkcjonariusz służb specjalnych
 Nikołaj Zimin – rosyjski kompozytor pochodzenia czuwaskiego
 Pawieł Zimin – radziecki funkcjonariusz służb specjalnych